Азия Нециевская (настоящее имя — Анастаси́я Нима́евна Нециевская (Цыде́нова); ) — российская журналистка, ведущая, продюсер, сооснователь и генеральный директор Novikov TV.

Биография 
Азия Нециевская (Цыденова) родилась 10 июня 1986 года в селе Кырен Республики Бурятия в семье инженера-геодезиста Нимы Цыденова и педагога дошкольного образования, героя труда Надежды Цыденовой. Азия второй ребёнок в семье, есть старший брат Вячеслав.

В 2003 году Азия окончила математическую школу № 11 в Иркутске и поступила на факультет филологии и журналистики Иркутского государственного университета. В 2015 году Азия с красным дипломом окончила факультете менеджмента и продюсерского мастерства в Гуманитаром институте телевидения и радиовещания им. М.А. Литовчина.

С 2003 по 2007 год, во время учёбы в университете, Азия Нециевская (Цыденова) работала телеведущей и корреспондентом на «Муз-ТВ. Иркутск». 

В 2006 году была номинирована на премию «ТЭФИ — Регион» с авторским проектом «Blogbastazz. Live».

В 2007 году Азия переехала в Москву по приглашению главного режиссёра «Первого канала» Андрея Болтенко в качестве журналиста. Работала в дирекции креативного планирования и интернет-вещания «Первого канала», а затем в дирекции главного режиссёра по 2013 год на проектах: «Фабрика звёзд-7», «Две звезды», «Король ринга. Возвращение легенды», «Городские пижоны»; вела спецпроекты для интернет-телевидения «Первого канала»: «Фабрикации» — видеоблог и дневники «Фабрики звёзд-7» для онлайн-аудитории, «Две звезды. За кулисами».

2009 по 2013 год вела передачи на телеканале «Муз-ТВ»: «Сбыча Мечт», «PRO-Новости», «PRO-Fashion», «Без Ансамбля», «Мафия. Секретные Материалы», «Русский Чарт», «Новая Волна 2011».

В 2009 и 2010 вела ковровую дорожку на национальной телевизионной премии в области популярной музыки Муз-ТВ. 

В 2014 году с группой единомышленников предложила ресторатору Аркадию Новикову проект индор-телевидения. После чего стала сооснователем и генеральным продюсером Novikov TV. 

2014 - 2016 гг. Параллельно с развитием Novikov TV была креативным директором Novikov Group. 

С 2017 и в 2018 году была назначена директором по международному развитию Novikov International. 

В настоящее время Азия Нециевская (Цыденова) остается совладельцем и генеральным продюсером Novikov TV.

Личная жизнь

Религия 
Исповедует буддизм. Около четырёх лет прожила в буддистском центре школы «Карма Кагью», одной из четырёх основных школ тибетского буддизма. Коренной Лама — Его Святейшество Тринле Тхае Дордже, Семнадцатый Кармапа. Это отдельный пласт жизни. Буддизм это часть моего мировоззрения, и если у меня есть свободное время и потребность «глотнуть свежего воздуха», то у меня есть вот такая тайная дверь. — Азия Нециевская (Цыденова), интервью «Информ Полис»

Телевизионные фильмы 
Сентябрь 2011 — «Беременный» (реж. Сарик Андреасян), роль телеведущей Азии.

Клипы 
Август 2011 — «Перелистни страницу» реж. Евгений Никитин, роль участницы группы «Батишта».

Работа в рекламе 
Нестандартная рекламная кампания Jaguar Land Rover: сериал «Креативщики» (реж. Яков Плоткин), роль Насти из Creative Systems, 2012 год.

Награды 
Номинация на премию «ТЭФИ — Регион» с авторским проектом «Blogbastazz. Live», 2006 год.

Примечания

Ссылки 
 Novikov TV

Публикации в СМИ 
 Ресторанный бизнес: как привлечь гостей. Издание VC.RU (5.12.2022)
 Личные лайфхаки, которым гендиры научились за коронавирусный год. Издание «Генеральный директор» (01.04.2021)
 C помощью каких цифровых инструментов гендиры упрощают себе жизнь. Издание «Генеральный директор» (01.04.2021)
 Модные девушки — о планах на весну, 8 марта и подарках. Издание TATLER (05.03.2021)
 Как девочка из Тунки стала популярной ведущей, а затем превратилась в бизнесвумен. Издание «Информ Полис» (10.11.2016)
 Телеведущая Азия про то, как её выгнали с «Муз-ТВ», работу с Аркадием Новиковым и буддизм. Издание PEOPLETALK (21.05.2019)

Видео 
 SELF MADE. Первый выпуск авторского проекта Азии Цыденовой с основателем арт-консьержа Lobby Софьей Карповской, 2020 год.

Выпускники Иркутского государственного университета
Муз-ТВ
Персоналии:Первый канал
Номинанты ТЭФИ